Sauron est un personnage de l'œuvre de J. R. R. Tolkien présent dans Le Seigneur des anneaux et Le Silmarillion.
 Sauron est un personnage de Marvel Comics, adversaire des X-Men.
 Sauron est un genre d'araignées.
 (378214) Sauron, un astéroïde de la ceinture principale
 ProjectSauron, un logiciel espion découvert en 
 Jean-Luc Sauron (1957-), un juriste français